Brada är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av William Stimpson 1854. Brada ingår i familjen Flabelligeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Brada